Ечебаррія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Біскайя.

Прізвище 

Ечебаррія (, ) — баське прізвище.

Відомі носії:
 Беньят Ечебаррія — іспанський футболіст.
 Люсія Ечебаррія (1966) — іспанська письменниця.
  (1943) — кубинський літературний критик.
 Роберто Ечебаррія Арруті (1908—1981) — іспанський футболіст.
  (1900—дата смерті невідома) — іспанський футболіст.
 Хосе Марія Ечебаррія — іспанський футболіст.

Див. також 
 Ечеберрія
 Ечеверрі
Баскійські прізвища